Os Caçadores de Aventura é um filme brasileiro de 1990 dirigido por Marcelo Tas

Elenco
 Tuca Andrada
 Chiquinho Brandão
 Gianfrancesco Guarnieri
 Ronaldo Ésper
 Marco Nanini
 Antônio Fagundes
 Tadeu Menezes
 Guilherme Fontes
 Henrique Cesar
 Walmor Chagas
 Chris Couto
 Carlos Takeshi
 René Navarro
 Keila Bueno
 João Kleber
 Gigi Anheli

Filmes do Brasil de 1990